Vale bezeichnet:
 Vale (Unternehmen), brasilianisches Bergbauunternehmen
 Vale Inco, kanadisches Bergbauunternehmen
 Vale Motor Company, einen ehemaligen britischen Automobilhersteller
 einen lateinischen Abschiedsgruß
 die Kurzform des männlichen Namens Valentin und der weiblichen Namen Valeria, Valerie und Valentina
 eine Bezeichnung für Tal auf Englisch (in vielen Toponymen), Portugiesisch und z. T. in anderen romanischen Sprachen

Vale heißen die Orte
 Vale (Harghita) im Kreis Harghita im rumänischen Siebenbürgen
 Vale (Cluj) im Kreis Cluj im rumänischen Siebenbürgen
 Vale (Sibiu) im Kreis Sibiu im rumänischen Siebenbürgen
 Kirchspiel auf den Kanalinseln Vale (Kanalinseln)

in den Vereinigten Staaten:
 Vale (Kalifornien)
 Vale (Maryland)
 Vale (Missouri)
 Vale (North Carolina)
 Vale (Oregon)
 Vale (South Dakota), im Butte County
 Vale (Tennessee)
 Vale (Virginia)
 Vale (West Virginia)

Orte und Gemeinden in Portugal
 Vale (Arcos de Valdevez), Gemeinde im Concelho de Arcos de Valdevez
 Vale (Santa Maria da Feira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira
 Vale (São Cosme)
 Vale (São Martinho)

mit Namenszusatz:
 Vale Benfeito
 Vale Covo
 Vale da Amoreira
 Vale da Madre
 Vale da Mula
 Vale da Pedra
 Vale da Pinta
 Vale da Porca
 Vale da Senhora da Póvoa
 Vale das Éguas
 Vale das Fontes
 Vale das Mós
 Vale de Açor
 Vale de Afonsinho
 Vale de Água
 Vale de Amoreira
 Vale de Anta
 Vale de Asnes
 Vale de Azares
 Vale de Bouro
 Vale de Cavalos
 Vale de Coelha
 Vale de Espinho
 Vale de Estrela
 Vale de Figueira (Santarém)
 Vale de Figueira (São João da Pesqueira)
 Vale de Figueira (Tabuaço)
 Vale de Frades
 Vale de Gouvinhas
 Vale de Janeiro
 Vale de Madeira
 Vale de Mendiz
 Vale de Nogueiras
 Vale de Porco
 Vale de Prados
 Vale de Prazeres
 Vale de Remígio
 Vale de Salgueiro
 Vale de Santarém
 Vale de Santiago
 Vale de Telhas
 Vale de Vargo
 Vale do Paraíso
 Vale do Peso
 Vale do Seixo
 Vale Flor
 Vale Formoso
 Vale Frechoso
 Vale Longo
 Vale Pereiro
 Vale Verde

Personen:
 Aaron Vale (* 1968), US-amerikanischer Springreiter
 Angélica Vale (* 1975), mexikanische Sängerin und Schauspielerin
 Bruno Vale (* 1983), portugiesischer Fußballtorhüter
 Bruno Vale (* 1911), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Ciro de Freitas Vale (1896–1969), brasilianischer Diplomat
 Erwin Vale (1906–1980), Südtiroler Komponist
 Flausino Vale (1894–1954), brasilianischer Violinist, Komponist und Musikpädagoge
 Jerry Vale (1930–2014), amerikanischer Sänger
 João Vale de Almeida (* 1957), portugiesischer Diplomat
 Michael Vale (1922–2005), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Raúl Vale (1944–2003), mexikanischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Ronald Vale (* 1959), US-amerikanischer Zellbiologe
 Sharon da Vale (* 1976), deutsche Pornodarstellerin
 Virginia Vale (1920–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Wylie Vale (1941–2012), US-amerikanischer Neurophysiologe

Siehe auch:
 Wale (Stadt), Stadt in Georgien (alternative Transkription Vale)
 Valle
 Vail